Leo V kan syfta på:
Leo V (påve), påve år 903.
Leo V (kejsare), bysantinsk kejsare 813-820.